Amélie Goulet-Nadon (1983) – ex pattinatrice di short track canadese
 Branden Nadon (1986) – attore canadese
 Joseph-Célestin Nadon (1899-1953) – politico canadese